Play er et engelsk ord for spil eller spille. Play kan have flere betydninger:

 Play - en spillesekvens i Amerikansk fodbold
 Play (Great Big Sea-album) - et musikalbum
 Play (film) - film fra 2000